Dewi
 Devi (film 1960)
 Devi (film 1970)
 Devi (film 1972)
 Devi (film 1999)
 Devi (film 2016)